Quicksand steht für:

 Quicksand, US-amerikanische Post-Hardcore- und Hardcore-Band der 1990er Jahre
 Quicksand (Lied), Song von David Bowie (1971) 
 Quicksand, Originaltitel von Quicksand – Gefangen im Treibsand, französisch-britischer Thriller von John Mackenzie (2003)
 Quicksand – Im Traum kannst du nicht lügen, schwedische Krimiserie (2019) nach dem gleichnamigen Roman von Malin Persson Giolito

Siehe auch:
 Treibsand